Fortunio steht für:

 Fortunio (Oper), Oper von André Messager (1907)
 Giovanni Francesco Fortunio, italienischer Humanist (ca. 1470–1517)

Siehe auch:
 Fortunios Lied, französische Operette in einem Akt von Jacques Offenbach (1861)